Diego Falcinelli (Marsciano, 26 de junho de 1991) é um futebolista italiano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Estrela Vermelha.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Naturais de Marsciano
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Juve Stabia
Futebolistas da Società Sportiva Virtus Lanciano 1924
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol